Syngramma är ett släkte av kantbräkenväxter. Syngramma ingår i familjen Pteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Syngramma